«Информатор» — название фильмов:
 «Информатор» — криминальный фильм 1963 года по сценарию Эдгара Уоллеса «Пищалка».
 «Информатор» — фильм-драма 1997 года по книге Джеральда Сеймура «Кровавое поле».
 «Информатор» — художественный фильм Стивена Содерберга в жанре триллера с элементами чёрной комедии.
 См. также 
 Информаторы (фильм) 
 Информаторы (роман) 

  — список фильмов с таким названием. 
  — список фильмов с таким названием.